The Iron Ring – cortometraggio del 1916 prodotto dalla Universal Film Manufacturing Company
The Iron Ring – film del 1917 diretto da George Archainbaud